Kvalheim ist der Familienname folgender Personen:

 Geir Ove Kvalheim (* 1970), norwegischer Schauspieler, Journalist und Filmemacher
 Jan Kvalheim (* 1963), norwegischer ehemaliger Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Odd-Inge Kvalheim (* 1963), norwegischer Diplomat